Brookston (Indiana)
 Brookston (Minnesota)

Homonymie de localités aux États-Unis